Überseequartier (Hamburg), een buurt in Hamburg
Überseequartier (metrostation), een station van de Hamburgse metro